«Невероятный Халк» () — американский мультсериал в жанре супергеройского боевика, экранизация изданий Marvel Comics о Халке. Выдержав два сезона из 21 эпизода, мультсериал транслировался каналом UPN в 1996—1997 годах; заглавную роль озвучил бодибилдер Лу Ферриньо, ранее сыгравший Халка в .

Сериал был отмечен появлением ряда гостевых персонажей из других сериалов по комиксам Marvel. Во втором сезоне формат сериала, сочтённый UPN как слишком мрачный, было решено изменить; для привлечения женской аудитории в качестве постоянного персонажа была введена Женщина-Халк, что отразилось в названии сериала.

Роли озвучивали

Примечания

Ссылки 

DRG4's The Incredible Hulk: The Animated Series Page
epguides.com - Titles and Air Dates Guide
International Catalogue of Superheroes
Pazsaz Entertainment Network: The Incredible Hulk
Marvel Animation Age - The Incredible Hulk
Incredible Hulk 1996 Cartoon Series - Synopses and screenshots

Фантастические мультсериалы
Мультсериалы США, запущенные в 1996 году
Мультсериалы США, завершённые в 1997 году
Программы телеканала UPN
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Телесериалы Amblin Entertainment
Мультсериалы о Халке